Серебропольский сельсовет — сельское поселение в Табунском районе Алтайского края Российской Федерации.

Административный центр — село Сереброполь.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Алтайского края от 2 декабря 2003 года № 64-ЗС «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района».

Законом Алтайского края от 4 марта 2015 года № 12-ЗС, муниципальные образования Белозёрский и Серебропольский сельсоветы преобразованы путём объединения во вновь образованное муниципальное образование Серебропольский сельсовет, наделённое статусом сельского поселения, с административным центром в селе Сереброполь.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1338 человек, в том числе 635 мужчин и 703 женщины.

Состав сельского поселения

упразднённые населённые пункты
Богдановка упразднённое в 1983 году село.

Примечания 

Муниципальные образования Табунского района
Сельские поселения Алтайского края